2 miejscowości w Polsce: 
 Pęsy-Lipno – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Rutki 
 Pęsy-Lipno – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Zambrów